Балканский кубок — футбольний турнір, заснований в 1960 році. Участь у змаганнях брали клуби з Албанії, Болгарії, Греції, Румунії, Туреччини і Югославії. Всього було проведено 28 розіграшів.

Фінали

Всі фіналісти

Див. також 
 Кубок Мітропи
 Кубок Міжмор'я

Посилання 
 Всі розіграші на rsssf 

Міжнародні клубні футбольні змагання у Європі
Балкани